Кушнеренко — фамилия.
 Кушнеренко, Дарья Дмитриевна (более известна под фамилией Мурчич; 1930—2015) — советская колхозница, рабочая, Герой Социалистического Труда.
 Кушнеренко, Михаил Михайлович (1938—2021) — советский политический и государственный деятель.